Уиндермир:

 Уиндермир — озеро в Англии. Находится в Камбрии.
 Уиндермир — муниципалитет в округе Ориндж, Флорида, США.